Vame (ou Vamé) peut désigner :
 les Vamé, une population du Cameroun ;
 le vamé, une langue tchadique.